Пам'ятники Володимирові Висоцькому:

Україна 
 Пам'ятник Висоцькому — в Маріуполі.
 Пам'ятник Висоцькому — в Мелітополі.
 Пам'ятник Висоцькому — в Одесі.

Росія 
 Пам'ятник В. С. Висоцькому (Владивосток)
 Пам'ятник В. С. Висоцькому — у Воронежі.
 Пам'ятник Висоцькому — у Виршеці.
 Пам'ятник Висоцькому — в Єйську.
 Пам'ятник Володимиру Висоцькому та Марині Владі — в Єкатеринбурзі
 Пам'ятник Висоцькому — в Москві.
 Пам'ятник В. С. Висоцькому (Новосибірськ)
 Пам'ятник Володимирові Висоцькому — в Ростові-на-Дону.
 Пам'ятник Висоцькому — в Самарі.